Името Стояново носят две български села:

 Стояново, област Кърджали
 Стояново, област Монтана

 Стояново е и името на село Радювене от 1950 до 1996 г.